Мундака (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бустурияльдеа-Урдайбай. Занимает площадь 4,15 км². Население — 1 938 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Mundaca en Google Maps
  Hotel en Mundaca
  Mundaka Surf
  Fotos de Mundaca
 Mundaka | Мундака // Герника: электронный журнал о баскской культуре, ISSN 1998-5096

Муниципалитеты Бискайи
Города Бискайи